Пиковский сельсовет — сельское поселение в Чаплыгинском районе Липецкой области.

Административный центр — село Пиково.

Население 

По данным переписи 2010 года в Пиковском сельсовете проживали 546 человек, из них 252 мужчины и 294 женщины.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Пиковский сельсовет на портале Администрации Чаплыгинского муниципального района

Муниципальные образования Чаплыгинского района
Сельские поселения Липецкой области